Mobile Launcher Platform
 Perceptron wielowarstwowy (ang. Multilayer Perceptron)
 Magyar Liberális Párt – Węgierska Partia Liberalna
 Master Limited Partnership
 MLP SE